Pampa (bolet) (Clitocybe geotropa)
 Pampa (geobotànica), terres baixes i planes de l'Argentina, Brasil i Uruguai
 Toponímia:
 Pampa (Castellar de la Ribera), entitat de població de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Abra Pampa, ciutat de l'Argentina
 La Pampa, província de l'Argentina
 Rasa de Pampa, torrent entre els municipis de Castellar de la Ribera (Solsonès) i Bassella (Alt Urgell)
 Serrat de Pampa, serra entre els municipis de Castellar de la Ribera i d'Odèn (Solsonès)